Малайский ложный вампир () — вид летучих мышей. Обитают в Южной Азии и Юго-Восточной Азии от Шри-Ланки и Индии на Западе до Индонезии и Филиппин на востоке. Живут в пещерах и дуплах деревьев. Насекомоядные.

Описание 
Размах крыльев до 30 сантиметров, длина тела с головой около 10 сантиметров, длина предплечья обычно около 7 сантиметров. Его носовая пластинка имеет длинную дорсальную долю с усиленным центральным гребнем и широкими выпуклыми по бокам. Уши очень большие, соединенные у основания, нет видимого хвоста.

Поперек крыла проходят желтоватые прожилки, а когда крылья расправлены со светом сзади, они приобретают заметный желто-оранжевый оттенок. Цвет тела варьируется от серо-коричневого до сине-коричневого.

Ареал и места обитания 
Распространены в странах Южной и Юго-Восточной Азии: Индонезии, Индии, Индокитае и Малайский полуострове, Шри-Ланке, на Андаманских островах, Суматре, Борнео, Молуккских островах, Филиппинах, Сулавеси и других индонезийских островах. На Борнео встречаются в Сепилоке, районе залива Дарвел в Сабахе, Ниахе и Кучинге в Сараваке, верхнем Капуасе на западе и верхнем тенге на юге страны.

Живут в расщелинах скал, в пещерах, листве и дуплах деревьев, в зависимости от наличия, а также висят и спят на деревьях.

Биология 
Его эхолокационные импульсы короткие, низкой плотности и широкополосные. Большие уши чувствительны к эху, возвращающемуся от их импульсов, а также к звукам, которые производит добыча. Хорошо развиты глаза, направленные вперед, которые могут определять местонахождение добычи.

Обычно гнездятся группами из 3-30 особей в пещерах, ямах, зданиях и дуплах деревьев. Питаются кузнечиками и мелкими чешуекрылыми, иногда поедают мелких позвоночных, в том числе и других летучих мышей.

Взаимодействие с человеком 
Для человека их экологическое значение может быть как положительным, так и отрицательным. Они едят некоторых насекомых, которые вредят сельскохозяйственным культурам, но они также могут переносить и передавать определенные болезни.

Примечания

Источники 
 Linnæus, Carl (1758). Systema naturæ per regna tria naturæ, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Tomus I (in Latin) (10th ed.). Holmiæ: Laurentius Salvius. p. 32. Retrieved 22 November 2012.
 Feldhamer, G. A.; Drickamer, L. C.; Vessey, S. H.; Merritt, J. F. (1999). Mammalogy : Adaptation, Diversity and Ecology. McGraw-Hill. pp. 206—224.
 Altringham, John D.; Tom McOwat (1996). Bats: Biology and Behaviour. Oxford University Press. pp. 31-33. ISBN 9780198503224.
 Nowak, R. (1999). Walker’s Mammals of the World, Vol 1 (6th ed.). Baltimore and London: Johns Hopkins University Press. pp. 326—327.
 Payne, J.; Francis, C. M.; Phillipps, K. (1985). Mammals of Borneo. The Sabah Society with World Wildlife Fund Malaysia. p. 185.
 Wilson, D. E.; Reeder, D. M. (1993). Mammal Species of the World (2nd ed.). Smithsonian Institution Press. p. 163.
 Kooi, K. M. (1995). Catalogue of mammal skins in the Sarawak Museum, Kuching, Sarawak, Malaysia. Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS): Institute of Biodiversity and environmental conservation (IBEC). p. 27.
 Ellis, E. (1999). «Megaderma spasma». Animal Diversity Web. Retrieved 2009-01-12.

Летучие мыши